Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2013 vond plaats van 28 september tot en met 6 oktober 2013 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 17e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen achttien speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Viktoryja Azarenka was nummer twee op de plaatsingslijst. Zij kwam evenwel niet voorbij de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Servische Jelena Janković in twee sets. Williams wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar 56e WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens, die het in haar openingspartij moest opnemen tegen de als vijfde geplaatste Sara Errani, wist weliswaar de eerste set nog tot een tiebreak te voeren, maar zij moest uiteindelijk in de Italiaanse haar meerdere erkennen.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 20 
 19:  Maria Kirilenko
 20:  Kirsten Flipkens

Prijzengeld en WTA-punten

Uitzonderlijke bye-regeling 
De vier halvefinalistes van het toernooi van Tokiokregen een bye voor de eerste ronde:
  Caroline Wozniacki (WTA-8)
  Angelique Kerber (WTA-9)
  Petra Kvitová (WTA-11)
  Venus Williams (WTA-63)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 3

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven; de tweede wel, maar zij kon uiteindelijk niet deelnemen doordat haar partner Marina Erakovic om persoonlijke reden moest afzeggen.

Het eerste reekshoofd, het Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor de latere winnaressen.

Het als achtste geplaatste duo Cara Black / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Vera Doesjevina en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel in twee aaneensluitende weken. Black had daarnaast 55 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza zeventien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2013
Peking